Catedral-basílica de Maria Rainha do Mundo — Montreal, Canadá
Catedral Metropolitana de Santiago — Chile
Catedral de Šibenik — Croácia
Catedral de São Tiago e São Cristóvão — Corfu, Grécia
Catedral de St Edmundsbury — Inglaterra
Catedral de São Tiago (Riga) — Letónia
Antiga Catedral de Manágua — Nicarágua
Catedral de Estetino — Polónia
Catedral Metropolitana de Montevidéu — Uruguai

Espanha
Catedral de Santiago de Compostela
Catedral de Santiago de Bilbau

Desambiguações de templos